Кандауров — прізвище. Відомі носії:
 Кандауров Андрій Володимирович (*24 жовтня 1987) — український футболіст, нападник.
 Кандауров Сергій Вікторович (*2 грудня 1972) — український футболіст, тренер.

Російські прізвища